

Sigle 
ARVP est un sigle qui signifie :
 Association pour le renouvellement de la vie politique, l'association support du parti politique En marche (2016-2017), puis La République en marche (2017- ), lancé le  par Emmanuel Macron ;
 Parti des agriculteurs républicains de Vanuatu pour le progrès.